Banderas puede designar:

 a la Bahía de Banderas, ubicada en el estado mexicano de Nayarit;
 al Monte Banderas, ubicada en la ciudad española de Bilbao;
 al Monumento a las Banderas, ubicado en el suroccidente de Bogotá;
 al Monumento a las Banderas, ubicado en Sao Paulo;
 a la estación Banderas, estación intermedia del sistema TransMilenio;
 a la Plaza de La Bandera, ubicada en la ciudad dominicana de Santo Domingo;
 a Antonio Banderas, actor español.